МотоГП Португалии было 3-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2008 года. Эта гонка прошла с 11 по 13 апреля 2008 года на гоночной трассе Эшторил.

MotoGP

250cc

125cc 

Португалия